Кулибали — фамилия. Известные носители:
 Кулибали, Адама (род. 1980) — малийский футболист, защитник клуба «Валансьен» и сборной Мали.
 Кулибали, Амаду — буркинийский футболист.
 Кулибали, Амаду Гон (1959—2020) — иуварийский инженер, государственный деятель.
 Кулибали, Амеди (1982—2015) — парижский террорист (январь 2015).
 Битон Кулибали (1689—1755) — правитель династии Кулибали.
 Кулибали, Боурама (род. 1994) — малийский шоссейный велогонщик. 
 Браима Кулибали — посол Мали в России.
 Кулибали, Гари — французский футболист.
 Кулибали, Давид — малийский футболист.
 Кулибали, Даниэль Уэззин (1909—1958) — государственный и политический деятель Верхней Вольты.
 Кулибали, Драман — малийский футболист.
 Кулибали, Идрисса — малийский футболист.
 Кулибали, Калиду (род. 1991) — французский футболист, защитник клуба «Челси» и сборной Сенегала.
 Кулибали, Калифа (род. 1991) — малийский футболист.
 Кулибали, Кафумба (род. 1985) — ивуарийский футболист.
 Кулибали, Коман (род. 1970) — [малийский футбольный арбитр.
 
 Кулибали, Лассо (род. 2002) — ганский футболист.
 Кулибали, Мамуту (род. 1984) — малийский футболист, защитник.
 Кулибали, Мусса — малийский футболист.
 Кулибали, Пан Пьер — буркинийский футболист.
 Кулибали, Поль (род. 1986) — футболист из Буркина-Фасо, защитник.
 Кулибали, Салиф (род. 1988) — малийский футболист.
 Кулибали, Сулейман — ивуарийский футболист.
 Кулибали, Сумейла — малийский футболист.
 Кулибали, Усман (род. 1989) — малийский футболист.

 Сори-Кулибали, Розин (1958) — государственный и политический деятель Буркина-Фасо.
 Дит Кулибали, Йояга (род. 1939) — ивуарийский легкоатлет.